Pinnipedimorpha — клада ведмедюватих ссавців, яка включає останнього спільного предка Phoca та Enaliarctos і всіх його нащадків. Вчені досі сперечаються про те, яка лінія ведмедюватих хижих є найближчими родичами ластоногих, оскільки вони ближче споріднені з Musteloidea.

Кладограма 
Нижче наведено загальну філогенію таксонів клади Pan-Pinnipedia, яка складається з клади Pinnipedimorpha і з найближчих до Pinnipedimorpha таксонів:

Примітки 

Хижі